Rajd Monte Carlo 2022 (90. Rallye Automobile de Monte-Carlo) – 90. edycja Rajdu Monte Carlo. Był to rajd samochodowy odbywający się od 20 do 23 stycznia 2022 roku w Monako. Składał się z 17 odcinków specjalnych rozegranych na asfalcie i śniegu. Baza imprezy była zlokalizowana w miejscowości Monako. Była to pierwsza runda rajdowych mistrzostw świata w roku 2022.

Rajd wygrał Francuz Sébastien Loeb, kierujący samochodem Ford Puma Rally1, była to jego ósma wygrana w Rajdzie Monte Carlo, został tym samym najstarszym kierowcą, który wygrał rundę WRC, uczynił to mając 47 lat 10 miesięcy i 28 dni. Na drugim miejscu uplasował się kolejny francuski zawodnik Sébastien Ogier, który stracił ponad dziesięć sekund do lidera. Ogier stracił szansę na zwycięstwo przebijając oponę, było to dla niego 92 podium w karierze. Na trzecim miejscu przyjechał Irlandczyk Craig Breen, dla którego było to siódme podium w WRC. Rajdu nie ukończył m.in. Estończyk Ott Tänak, Szwed Oliver Solberg i Francuz Adrien Fourmaux.

Lista startowa

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej - OS17

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej, WRC2 oraz WRC3 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2022 po 1 rundzie 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2

WRC3

Uwagi

Przypisy 

Rajd Monte Carlo
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2022
2022 w Monako